Rajon Desna (ukrainisch ) ist die Bezeichnung für folgende Stadtrajone in der Ukraine:

 Stadtrajon in Kiew, siehe Rajon Desna (Kiew)
 Stadtrajon in Tschernihiw, siehe Rajon Desna (Tschernihiw)